Alaksiej Mikałajewicz Szybko (biał. Аляксей Мікалаевіч Шыбко, ros. Алексей Николаевич Шибко, Aleksiej Nikołajewicz Szybko; ur. 27 września 1977) – białoruski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 93. miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Brał udział w mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie oraz igrzyskach olimpijskich w Nagano, ale bez sukcesów.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty A. Szybko na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty A. Szybko na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Bibliografia 
 
 

Białoruscy olimpijczycy
Białoruscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998